Johnson Yaw Kusi Bodum Boateng Siriboe – giudice della corte suprema ghanese
 Kofi Siriboe – attore statunitense
 Kwame Watson-Siriboe – calciatore statunitense, difensore
 Nana Otuo Siriboe – imprenditrice ghanese